Tiger Moth (engl. für Bärenspinner) ist die Bezeichnung folgender Flugzeugtypen des britischen Herstellers de Havilland Aircraft Company:

De Havilland DH.71 Tiger Moth, einmotoriges Eindecker-Versuchs-Rennflugzeug von 1927
De Havilland DH.82 Tiger Moth, einmotoriges Doppeldecker-Schulflugzeug von 1932